Le mot coulon signifie pigeon en patois du Nord de la France ; les couloneux sont des particuliers qui élèvent des pigeons pour des courses - voir colombophilie.

Le nom Coulon peut lui faire référence à :

Toponymes 
 Coulon, une rivière française du Vaucluse
 Coulon, autre nom de la partie amont de la Haute Loue, rivière du département de la Dordogne 
 Coulon, une commune française des Deux-Sèvres
Il s'agit également du nom de deux anciennes communes :
 Coulon, dans le Cher, aujourd'hui intégrée à Graçay
 Coulon, en Ille-et-Vilaine, aujourd'hui intégrée à Montfort-sur-Meu

Patronyme 
 Alain Coulon (1947– ) sociologue de l'éducation français
 Alphonse-Marie Coulon (1847–1927), prêtre français
 Bernard Coulon (1946-), homme politique français 
 Cécile Coulon (1990– ), écrivaine française
 Émile Coulon (1825-1891), architecte belge 
 Eugène Coulon (1878–?), joueur de water-polo français
 Eugène Coulon (1899–1969), athlète français
 Fernande Coulon (1901-1981), socialiste belge
 Gérard Coulon (né en 1945), archéologue, historien et écrivain français
 Georges Coulon (1838–1912), homme politique français
 Georges Coulon (1914-1990), sculpteur et peintre français
 Henri Coulon (1855-1936), avocat et peintre français 
 Jean Coulon (1853–1923), sculpteur français
 Jean Coulon (1947-), graveur belge
 Jean-François Coulon (1764–1836), danseur et pédagogue français
 Jean-Michel Coulon (1920–2014), artiste peintre français, fils de Jean-Paul Coulon
 Jean-Paul Coulon (1881–1963), magistrat et avocat français, fils de Georges Coulon
 Jocelyn Coulon (1957– ), politologue, journaliste et politicien québécois
 Abbé Louis Coulon (1605–1664), géographe et historien français
 Louis Coulon (1804-1895), naturaliste suisse
 Marcel Coulon (1873-1959), critique littéraire, magistrat et poète français
Marcel de Coulon (1882-1945), avocat et politicien suisse
 Marion Coulon (1907–1985), pédagogue belge
 Paul-Louis-Auguste Coulon (1777-1855), négociant et naturaliste suisse
 Pierre Coulon (1913–1967), homme politique français
 René Coulon (1908–1997), architecte et designer français
Sydney de Coulon (1889-1976), homme politique et entrepreneur suisse
 Jean Coulon de Thévenot (1754–1813), auteur d'une méthode de sténographie
 François Coulon de Villiers (1712–1794), officier militaire français de la Nouvelle-France
 Joseph Coulon de Villiers (1718–1754), officier militaire français de la Nouvelle-France
 Louis Coulon de Villiers (1710–1757), officier dans les troupes de la Marine en Nouvelle-France

Pseudonyme 
 Henri Beau (1881-1928), dit « Henri Coulon », footballeur international français
 
Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Patronyme suisse